Toyota Celica Camry — автомобиль компании Toyota, седан компактного, позже среднего класса. Выпускался с 1980 по 1982 год. Модель-предшественник — Toyota Carina.

Двигатели 
 4A-GE (1,6 л — 1587 см³ 165 л. с.), бензин
 5A-FE (1,5 л — 1498 см³ 100 л. с.), бензин
 7A-FE (1,8 л — 1762 см³ 120 л. с.), бензин
 3S-FE (2,0 л — 1998 см³ 140 л. с.), бензин
 2C-T (2,0 л — 1975 см³ 88 л. с.), дизель
 3C-TE (2,2 л — 2184 см³ 94 л. с.), дизель

Комплектации 
 1.5 E package
 1.5 Ti
 1.5 Ti E package
 1.5 Ti L selection «My road»
 1.6 GT
 1.6 GT S selection «Pierna»
 1.8 Si
 1.8 Si G selection «My road»
 1.8 Si G selection «Limited»
 2.0 Si
 2.0 Si G selection «My road»
 2.0 Si G selection «Limited»
 2.0 Ti
 2.0 Ti S selection «My road»
 2.0DT Ti
 2.0DT Ti L selection
 2.2DT Ti

Существуют северные версии комплектации (англ. snow version), в них более ёмкостный аккумулятор — 75 AH, усиленный мотор дворников, горячий воздух от печки дует под ноги к задним сиденьям пассажиров, утеплитель боковых крыльев типа «жабры», более тёплая печка, обивка багажника, обивка капота, подогрев дворников лобового стекла, усиленный подогрев заднего стекла, подогрев зеркал заднего вида.

Опции:

 Дворник заднего стекла 2-режимный, омыватель
 Датчик света (автосвет — AUTO)
 Противотуманные фары
 ветровики (дефлекторы) окон
 лампа местной подсветки (+подочёчник), включая центральный плафон
 электротабло «оптитрон», включая тахометр, электронно-цифровой одометр, TRIP-А,В
 подсветка бардачка и ног передних пассажиров, багажника
 Режимы работы АКПП: MANU, PWR
 Подсветка замка зажигания
 Коврики салона

G-Edition, L Edition:

 Режимы работы АКПП: normal (economo), overdrive, manu, pwr
 Климат-контроль (auto)
 Дополнительный стоп-сигнал
 Оригинальные брызговики в цвет кузова
 Молдинги, ручки и зеркала в цвет кузова
 Электростеклоподъемники на все 4 двери
 Зеркала с электрорегулировкой и складыванием
 режим «Ecnomo» (эконом-режим) на двигателя 7A-FE
 Раскладные задние сиденья 1/2

Опции по умолчанию:

 Кондиционер
 Регулировка руля по высоте
 Центральный замок
 Дистанционный ключ
 Гидроусилитель руля (ГУР)
 ABS (антиблокировочная система),
 Подушка безопасности водителя (SRS),
 Подушка безопасности переднего пассажира (SRS)
 Ремни безопасности для заднего сиденья
 Вертикальная регулировка руля
 Трёхточечный ремень безопасности
 Передний стабилизатор
 Задний стабилизатор
 Усилитель жесткости в дверях
 Центральное отключение стеклоподъёмников
 Натяжитель ремней безопасности
 Фиксатор ремней безопасности

Хронология

Модификации

Развесовка передней и задней части авто

Использование трансмиссии 
Автомобили внутреннего рынка Японии

Европа

Celica Camry